В парному розряді жіночого тенісного турніру China Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Лізель Губер і Ленка Немечкова виграли титул, у фіналі перемігши пару Еві Домінікович і Тамарін Танасугарн 6–0, 7–5.

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (1-ше коло)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (чвертьфінал)

 Джанет Лі /  Вінне Пракуся (1-ше коло)
 Алісія Молік /  Ніколь Пратт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

China Open (теніс)